een afbuiging in een weg of vlakke kromme, met als parameters onder meer de boogstraal en het positieve of negatieve aantal graden draaiing
 boog (spoor), een afbuiging in een spoorweg

Daarvan afgeleid straatnamen en bijnamen:
 Bocht (Enkhuizen), een straatje in de binnenstad van Enkhuizen
 Gouden Bocht, een deel van de Amsterdamse Herengracht
Overig:
 een baai of golf in een groot oppervlaktewater
 De bocht, een hoorspel
 een pejoratieve benaming voor een drank